Accord ou traité sino-tibétain peut désigner :
 accord sino-tibétain de 640 ;
 traité de paix sino-tibétain de 783 ;
 traité de paix sino-tibétain de 822 ;
 accord sino-tibétain (« en  ») de 1951 sur la « libération pacifique du Tibet ».

Traité signé par la Chine
Traité signé par le Tibet